Metamoris 1 ou Metamoris Pro Jiu-Jitsu Invitational  foi um evento de grappling promovido pelo Metamoris, ocorrido em , em San Diego, Califórnia.

Background
Este foi o primeiro evento realizado pelo Metamoris, tendo grande repercussão pelo fato de unir os melhores mestres do Brazilian jiu-jitsu.

A luta principal do evento será entre os multi-campeões mundial de Jiu-Jitsu, Roger Gracie e Marcus "Buchecha" Almeida.

O evento trouxe outros nomes renomados do jiu-jitsu mundial como André Galvão, Ryron Gracie e Kron Gracie

Card Oficial

Competições de jiu-jitsu